Denis Perez (né le  à Caen en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1983 en jouant dans l'équipe de sa ville natale, le Hockey Club de Caen. Il ne fait qu'une saison professionnelle avant de signer dans le club de la capitale de France, les Français Volants avec qui il remporte le championnat élite, la ligue nationale 1 et gagne sa première Coupe Magnus.

Il change alors d'équipe et rejoint les Dragons de Rouen pour la saison 1989-1990. Il aide alors en compagnie de joueurs comme Petri Ylönen, Benoît Laporte, Franck Pajonkowski ou encore Guy Fournier l'équipe normande à remporter son premier championnat et la Coupe Magnus.

Il jouera dans l'équipe de Rouen jusqu'à la fin de la saison 1997-1998 et gagnera quatre Coupes Magnus de plus. Il choisit alors par la suite de partir jouer en Allemagne pour l'équipe Adler Mannheim, équipe championne en titre. Il ne joue qu'une saison en Allemagne mais ramène dans ses bagages un titre de champion d'Allemagne et marque un but lors de la finale.

De retour en France, il signe pour deux saisons avec l'équipe d'Anglet. Lors de la seconde saisons, les Orques échouent en finale contre les Dragons de Rouen sur le score de 3 à 0 malgré tous leurs efforts.

Il signe son dernier contrat de joueur avec l'équipe rivale des Dragons, le Hockey Club Amiens Somme. Il gagne une dernière Coupe Magnus en 2004 et prend sa retraite lors de la saison suivante. Son dernier match joué l'oppose à son ancienne équipe des Dragons.

Après sa carrière de joueur, il ne quitte pas pour autant le monde du hockey et il devient l'entraîneur de l'équipe d'Amiens qu'il quitte en mars 2008 après une saison très décevante.

À partir de la saison 2008-2009, Denis Perez devient entraîneur-adjoint de l'Action de Joliette (LHAJQ), au Canada. Il y assiste un autre ancien international français et joueur de l'Hormadi d'Anglet, Robert Ouellet.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1983-1984||Hockey Club de Caen|| France ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1984-1985||Français Volants ||France ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1985-1986||Français Volants ||France ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1986-1987||Français Volants ||France ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1987-1988||Français Volants ||France ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1988-1989||Français Volants ||France ||44||11||17||28||70||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1989-1990||Dragons de Rouen ||France ||40||5||12||17||54||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1990-1991||Dragons de Rouen ||CE ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1990-1991||Dragons de Rouen ||France ||28||5||10||15||89||9||0||1||1||6
|- 
|1991-1992||Dragons de Rouen ||CE ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1991-1992||Dragons de Rouen ||France ||28||1||7||8||44||  ||  ||  ||  || 
|-
|1992-1993||Dragons de Rouen ||France ||33||5||13||18||54||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1992-1993||Dragons de Rouen ||CE ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1993-1994||Dragons de Rouen ||France ||20||3||18||21||14||11||3||15||18||10
|- 
|1993-1994||Dragons de Rouen ||CE ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1994-1995||Dragons de Rouen ||France ||26||4||13||17||12||8||0||4||4||8
|- 
|1994-1995||Dragons de Rouen ||CE ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1995-1996||Dragons de Rouen ||France ||28||2||11||13||18||9||0||4||4||8
|- 
|1995-1996||Dragons de Rouen ||EHL ||6||1||1||2||14||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1996-1997||Dragons de Rouen ||France ||31||2||12||14||52||11||2||2||4||12
|- 
|1997-1998||Dragons de Rouen ||France ||49||9||16||25||118||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1997-1998|| Adler Mannheim ||EHL ||5||1||0||1||10||4||1||0||1||8
|- 
|1998-1999||Adler Mannheim ||DEL ||41||4||2||6||30||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1999-2000||Orques d'Anglet ||France ||33||3||6||9||13||  ||  ||  ||  || 
|- 
|2000-2001||Orques d'Anglet ||France ||  ||2||16||18||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2001-2002|| Gothiques d'Amiens ||France ||  ||2||6||8||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|2002-2003||Gothiques d'Amiens ||France ||35||3||15||18||70||  ||  ||  ||  || 
|- 
|2003-2004||Gothiques d'Amiens ||France ||21||6||8||14||32||10||4||3||7||20
|- 
|2004-2005||Gothiques d'Amiens ||France ||28||1||7||8||34||5||2||1||3||8

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de France depuis le championnat du monde 1987. Voici ces statistiques de carrière.

|1987 ||France || CM||7||1||3||4||4||align="left"|12 place ( de la poule B)
|- 
|1988||France ||JO ||  ||  ||  ||  ||  ||align="left"|11 place
|- 
|1990||France ||CM||7||0||1||1||4||align="left"|12 place ( de la poule B)
|- 
|1991||France ||CM ||4||1||0||1||6||align="left"|11 place ( de la poule B)
|- 
|1992||France ||JO ||8||0||1||1||4||align="left"|8 place
|- 
|1992||France ||CM  ||6||0||0||0||6||align="left"|11 place
|-
|1993||France ||CM ||6||0||1||1||4||align="left"|12 place
|- 
|1994|| France ||JO  ||7||0||1||1||4||align="left"|10 place
|- 
|1994||France ||CM  ||5||0||1||1||2||align="left"|10 place
|- 
|1995||France ||CM  ||6||0||0||0||4||align="left"|8 place
|- 
|1996||France ||CM  ||7||0||1||1||8||align="left"|11 place
|- 
|1997||France ||CM  ||8||0||0||0||2||align="left"|11 place 
|- 
|1998||France || JO  ||4||0||0||0||0||align="left"|11 place
|- 
|1998||France ||CM  ||3||0||0||0||2||align="left"|13 place
|- 
|1999||France ||CM  ||3||1||0||1||6||align="left"|15 place
|-
|2000||France ||CM  ||6||0||2||2||8||align="left"|15 place
|- 
|2001||France ||Q. JO ||3||0||1||1||2||align="left"| 
|- 
|2001||France ||CM ||5||1||0||1||4||align="left"|20 place ( de division 1, groupe A)
|- 
|2002||France ||JO  ||4||0||0||0||4||align="left"|14 place

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 

Naissance en avril 1965
Naissance à Caen au XXe siècle
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur des Français volants de Paris
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Adler Mannheim
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Entraîneur français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988